Monte Penna – montagna della provincia di Arezzo, in Toscana
 Monte Penna – montagna della provincia di Belluno, in Veneto
 Monte Penna – montagna della provincia di Genova in Liguria e della provincia di Parma, in Emilia-Romagna
 Monte Penna – montagna della provincia di Reggio nell'Emilia, in Emilia-Romagna
 Monte Penna – montagna della provincia di Grosseto, in Toscana
 Monte Penna – montagna della provincia di Perugia, in Umbria
 Monte Pennino – montagna della provincia di Massa-Carrara, in Toscana
 Monte Penna di Sumbra – montagna della provincia di Lucca, in Toscana